Knappe (vom althochdeutschen knappo ‚Knabe‘) bezeichnet:

 Schildknappe, ein Stand im mittelalterlichen Kriegswesen
 Knappe (Wanze), eine Wanzenart
 Knappe (Bergbau), ein bergmännischer Stand
 Die Knappen, die Mannschaft des Fußballvereins FC Schalke 04
 eine elektronische Währung in der Veltins-Arena, der Heimat des FC Schalke 04

Knappe ist der Künstlername von:

 Alexander Knappe (* 1985), deutscher Sänger

Knappe ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Knappe (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Davino Knappe (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Bodo Knappe (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Dieter Knappe (1939–2002), deutscher Tischtennisspieler
 Eckhard Knappe (1943–2022), deutscher Diplom-Ökonom und Universitätsprofessor
 Ernst von Knappe (1839–1902), preußischer Generalleutnant
 Franz Knappe (1921–2017), deutscher Skispringer
 Gabriele Knappe (* 1962), deutsche Anglistin, Linguistin und Hochschullehrerin
 Hans Knappe der Ältere, 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Drucker in Erfurt
 Heinrich Knappe (1887–1980), deutscher Musikpädagoge und Dirigent
 Heinz Knappe (1924–1997), deutscher Schriftsteller
 Hermann Knappe (1901–1984), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

 Jürgen Knappe (* 1957), deutscher General der Bundeswehr
 Karl Knappe (1884–1970), deutscher Bildhauer
 Karl Friedrich Knappe (1745–1808), deutscher Maler und Zeichner von Tieren und Pflanzen
 Katrin Knappe (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Max Knappe, deutscher Politiker, Bezirksbürgermeister von Berlin-Weißensee
 Roland Knappe (1944–1995), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Wilhelm Knappe (1855–1910), deutscher Diplomat, Kolonialbeamter und Völkerkundler
 Willi Knappe (* 1928/1929), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Knappe von Knappstädt
 Knabe
 Knape
 Knapp
 Knappen